Rizza è una località in provincia di Verona, frazione di tre comuni:  
 comune di Verona
 comune di Villafranca di Verona
 comune di Castel d'Azzano

Suddivisioni di Verona
Frazioni di Villafranca di Verona
Castel d'Azzano